Re di Roma – i sette re che governarono Roma durante l'età regia
 Re di Roma – titolo creato da Napoleone Bonaparte per il figlio ed erede Napoleone II
 Re di Roma – stazione della metropolitana di Roma
 Re dei Romani – titolo degli imperatori del Sacro Romano Impero prima dell'incoronazione imperiale